Maungakiekie bezeichnet:

 One Tree Hill (Neuseeland), die Bergspitze eines Vulkans in Auckland in der Sprache der Māori
 (23988) Maungakiekie, ein Asteroid des Hauptgürtels